

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15, w tym 6 podstawowych
 Kozia Góra – część miasta Bielsko-Biała
 Kozia Góra – część miasta Radom
 Kozia Góra – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica 
 Kozia Góra – część wsi Wólka Rozwadowska w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Kozia Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce 
 Kozia Góra – część wsi Stróżówka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Kozia Góra – część wsi Jaroszówka w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Kozia Góra – część wsi Nadma w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Kozia Góra – część wsi Chmielnik w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik
 Kozia Góra – część wsi Glinik Górny w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Kozia Góra – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Przywidz 
 Kozia Góra – część wsi Przyłęczek w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Kozia Góra – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta
 Kozia Góra – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Karlino
 Kozia Góra – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko

Wzniesienia i szczyty w Polsce 
 Kozia Góra (Góry Opawskie) – wzniesienie o wysokości 316 m n.p.m. w polskiej części Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich.
 Kozia Góra (Beskid Śląski) – szczyt górski na terenie Bielska-Białej
 Kozia Góra (Pieniny) – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich
 Kozia Góra (Pogórze Kaczawskie) – szczyt Pogórza Kaczawskiego
 Kozia Góra (Wzgórza Strzelińskie) – szczyt Wzgórz Strzelińskich
 Kozia Góra – wzniesienie o wysokości 130,6 m n.p.m. na Wysoczyźnie Elbląskiej, położone w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim

Miejscowości na Białorusi 
 Kozia Góra – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna.

Kolej w Polsce 
 Kozia Góra – przystanek osobowy w Koziej Górze, w województwie warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 Kozia Góra Krajeńska
 Kozia, Kozia Górka, Kozia Ulica, Kozia Wola, Kozia Wólka